Черня () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Черня, Владимир Цезаревич (род. 1953) — советский и российский спортсмен, заслуженный тренер РСФСР по боксу.
 Черня, Йон (род. 1936) — румынский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.